Miłowanie – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, rejonie tyśmienickim
 Miłowanie – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, rejonie lubomelskim

Linki zewnętrzne